Angina
 Przewlekłe zapalenie migdałków